«Since U Been Gone» () — второй (первый США и Австралии) сингл американской певицы Келли Кларксон с её второго альбома Breakaway.

Информация о песне 
Песня завоевала успех течение 2005 года, став второй американской скачиваемой композицией, проданной в количестве более 1 миллиона копий. Песня заняла второе место в Billboard Hot 100 и в канадском чарте. За «Since U Been Gone» Келли Кларксон получила премию Грэмми в 2006 году в номинации «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Журнал Blender поставил «Since U Been Gone» на 97 место в чарте 500 Greatest Songs Since You Were Born (500 величайших песен с момента вашего рождения). В августе 2009 года песня заняла 21 место в Топ 500 песен 2000-х годов от Pitchfork Media. В декабре 2009 года композиция получила 18 место в списке 100 лучших песен десятилетия журнала Rolling Stone'''; Billboard назвал её 6й самой успешной поп-песней десятилетия. Позднее Rolling Stone поставил её на 482 место в 500 величайших песен всех времён в обновлённой версии списка 2010 года.Entertainment Weekly'' также внёс песню в список композиций десятилетия.

Список композиций 
7" сингл

CD

CD Макси сингл

Digital download / Remixes EP

Издание сингла

Позиции в чартах 

¹ J. Nevins remix

Статус

Примечания 

Песни, написанные Dr. Luke
Песни, написанные Максом Мартином
Синглы Келли Кларксон
Синглы, возглавлявшие Billboard Pop 100
Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение
Композиции в стиле бабблгам-попа